8-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил с 8 ноября по 13 декабря 1970 года в Пальме-де-Мальорка.

В матчах претендентов 1971 г. получили право участия первые 6 победителей турнира. Л. Портиш, имевший лучший коэффициент, чем В. Смыслов (их дополнительный матч закончился со счётом 3:3), стал запасным участником на случай выбывания кого-либо из претендентов, однако этого не произошло.

Этот турнир был последним проведённым по старой схеме — один турнир по круговой системе (колебалось лишь количество участников и число выходных мест). Начиная с 9-го (1973 г.), турниров стало два.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1970 год в шахматах